Il detentore del titolo era Rafael Nadal, che ha mantenuto il titolo battendo in finale Roger Federer per 7-64, 7-63.

Teste di serie  
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per la semifinale.

  Rafael Nadal (campione)
  Roger Federer (finale)
  Robin Söderling (semifinale)

  Tomáš Berdych (semifinale)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
  Marcos Baghdatis (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Mubadala World Tennis Championship 2011